Das Bournemouth International 1999 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 20. September 1999 in Bournemouth stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1999 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Bei der vierten Ausgabe gewann der ungesetzte Rumäne Adrian Voinea den Titel im Finale gegen den Österreicher Stefan Koubek. Es blieb der einzige Titel von Voinea in seiner Karriere. Der Vorjahressieger Félix Mantilla schied schon in der ersten Runde aus. Im Doppel schieden die Titelverteidiger Neil Broad und Kevin Ullyett im Halbfinale gegen Michael Kohlmann und Nicklas Kulti aus. Die unterlagen dann selbst im Finale den an Position 1 gesetzten Siegern David Adams und Jeff Tarango, die ihren 13. bzw. 11. Titel der Karriere sowie den zweiten gemeinsamen Titel feierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1999
Tennisturnier in Bournemouth